Тунка́с () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Tunkás c майяйского языка можно перевести как: каменная ограда или дьявольский камень.

Площадь муниципалитета равна 413 км², что составляет 1,04 % от площади штата, а наивысшая точка — 40 метров над уровнем моря, расположена в поселении Канкабцонот.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Текаль-де-Венегасом, на востоке с Сенотильо и Кинтана-Роо, на юге с Яшкабой, на западе с Суцалем и Исамалем.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входит 16 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 66,4 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 20,7 %;
 производство и строительство — 12,4 %;
 безработные — 0,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 161,2 км;
 электрификация: 93,1 %;
 водоснабжение: 97,8 %;
 водоотведение: 51,3 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить городскую ратушу, а также археологические памятники культуры майя.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана